Strijkkwartet nr. 3 (Alwyn)
 Strijkkwartet nr. 3 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 3 (Bridge)
 Strijkkwartet nr. 3 (Carter)
 Strijkkwartet nr. 3 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 3 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 3 (Kvandal)
 Strijkkwartet nr. 3 (Larcher) (Madhares) 
 Strijkkwartet nr. 3 (Leifs) (El Greco)
 Strijkkwartet nr. 3 (Nielsen)
 Strijkkwartet nr. 3 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 3 (Pohjola) 
 Strijkkwartet nr. 3 (Sallinen)
 Strijkkwartet nr. 3 (Schönberg)
 Strijkkwartet nr. 3 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 3 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 3 (Villa-Lobos)